Кубок Англии 1956/1957 — 76-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. Седьмой раз в своей истории трофей завоевала команда «Астон Вилла», обыграв в финале на «Уэмбли» «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1.

Календарь

Первый раунд 
На этом этапе турнира клубы третьего северного и третьего южного дивизионов Футбольной лиги присоединяются к командам, прошедшим через квалификационные раунды. Матчи были запланированы на 17 ноября 1956 года.

Второй раунд 
Матчи второго раунда были запланированы на 8 декабря 1956 года.

Третий раунд 
44 клуба Первого и Второго дивизионов футбольной лиги вступили в борьбу за трофей на этой стадии турнира. Матчи были запланированы на 5 января 1957 года.

Четвёртый раунд 
Матчи этого раунда были запланированы на 26 января 1957 года.

Пятый раунд 
Матчи этого раунда были запланированы на 16 февраля 1957 года.

Шестой раунд

Переигровка

Переигровка

Переигровка

Полуфиналы

Переигровка

Финал 

Финал 1957 года прошёл 4 мая на «Уэмбли». «Астон Вилла» одержала победу над своим соперником со счётом 2:1.

Примечания

Ссылки 
 Архив Кубка ФА на TheFA.com
 Сезон Кубка ФА 1956/57 на Soccerbase.com
 Сезон Кубка ФА 1956/57 на Footballsite.co.uk

1956
Англия
Футбол в Европе в 1956 году
Футбол в Европе в 1957 году
Спорт в Великобритании в 1956 году
Спорт в Великобритании в 1957 году